Сезон ФК «Гранада» 2011—2012 - 78-й за ліком сезон футбольного клубу Гранада і його 18-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу.  Охоплює проміжок часу від 1 липня 2011-го до 30 червня 2012 року.

Гранада завершила сезон на 17-му місці в Ла-Лізі, зумівши зберегти своє місце в цьому дивізіоні. Змагання в Копа-дель-Рей клуб розпочав зі стадії 1/16 фіналу, де він поступився Реал Сосьєдад 3–5 за сумою двох матчів.

Гравці

Склад команди

За клуб

Статистика команди 

Востаннє оновлено: 21 грудня 2011Джерело:

Передсезонні

Товариські

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Див. також 
 кубок Іспанії з футболу 2011—2012
 ла-Ліга 2011—2012

Джерела 
Посилання на протоколи матчів подано у відповідних звітах.

Посилання 
  

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2011–2012
Granada CF seasons